Летняя Универсиада 2009, официальное название — XXV летняя Универсиада. Проходила в Белграде (Сербия) с 30 июня по 12 июля 2009 года. На место проведения Универсиады также претендовали Монтеррей (Мексика) и Познань (Польша).

Символ универсиады 
Талисманом Универсиады стал маленький воробей.

Виды спорта на летней Универсиаде 2009 
В ходе Универсиады проводились соревнования по 15 видам спорта.

  Баскетбол
 Водные виды спорта:
  Водное поло
  Плавание
  Прыжки в воду
  Волейбол
  Дзюдо
  Лёгкая атлетика
  Настольный теннис
  Спортивная гимнастика
  Стрельба из лука
  Теннис
  Тхэквондо
  Фехтование
  Футбол
 Художественная гимнастика

Арены

Страны-участницы 

  (132)
  (32)
  (18)
  (4)
  (27)
  (3)
  (9)
  (14)
  (3)
  (1)
  (24)
  (5)
  (66)
  (37)
  (129)
  (2)
  (6)
  (130)
  (13)
  (131)
  (2)
  (2)
 
  (41)
  (12)
 
  (116)
  (40)
  (5)
  (73)

  (18)
  (5)
  (3)
  (41)
  (9)
  (2)
  (11)
  (32)
  (13)
  (41)
  (102)
  (203)
  (65)
  (211)
  (2)
  (21)
  (211)
  (86)
  (7)
  (7)
  (5)
  (24)
 
  (9)
  (65)
  (39)
  (5)
  (40)
  (9)
  (52)

  (2)
  (24)
  Македония (3)
  (2)
  (32)
  (102)
  (11)
  (22)
  (1)
  (26)
  (8)
  (29)
  (20)
  (11)
 
  (21)
  (29)
  (24)
  (11)
  (4)
  (2)
  (4)
  (4)
  (200)
  (46)
  (1)
  (175)
  (308)
  (65)
  (2)
  (29)
  (2)
  (11)
  (280)
  (9)
  (5)

  (41)
  (95)
  (107)
  (2)
  (2)
  (61)
  (2)
  (88)
  (1)
  (40)
  (14)
  (188)
  (52)
  (165)
  (52)
  (46)
  (99)
  (4)
  (56)
  (62)
  (14)
  (8)
  (2)
  (59)
  (113)
  (265)
|}

Календарь 
Официальный календарь летней Универсиады 2009:
{| class="wikitable" style="margin:0.5em auto; font-size:90%;"
|-
|bgcolor=#00cc33| ● ||Церемония открытия|| bgcolor=#3399ff| ● || Квалификационные соревнования || bgcolor=#ffcc00| ● ||Финальные соревнования||bgcolor=#ee3333| ● ||Церемония закрытия
|-

Трансляции 
Хозяином трансляции летней Универсиады 2009 года была национальная вещательная корпорация Сербии (РТС). Она использовала для трансляции игр первый и второй каналы, а также цифровой канал. Игры были записаны и транслированы и по телевидению высокой чёткости. Евроспорт предоставил для европейских стран возможность смотреть трансляции событий Универсиады по каналам кабельного телевидения.

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Летней Универсиады в Белграде 2009